Евге́ний-Лю́двиг Ка́рлович Ми́ллер (, Динабург, Витебская губерния — 11 мая 1939, Москва) — русский военачальник, генерал-лейтенант (1915); руководитель Белого движения на севере России в 1919—1920 годах, главнокомандующий всеми сухопутными, морскими вооружёнными силами России (Северная армия), действовавшими против советской власти на Северном фронте.

Биография 
Происходил из дворянского рода Миллеров, имевшего немецкие корни. В зрелые годы так вспоминал о своём воспитании:

Образование и военная служба 
Окончил Николаевский кадетский корпус (1884) и Николаевское кавалерийское училище (1886), откуда выпущен был корнетом в лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. Неся службу в указанном полку, был лично знаком с Николаем II, с которым был практически ровесником. Этот эпизод лёг в основание позднейших слухов о том, что быстрое продвижение Миллера по службе связано с высочайшей протекцией, однако его качества как командира и администратора были достаточно высоко оценены, чтобы слух в полной мере соответствовал правде.

В 1892 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба. В 1893 году был назначен начальником строевого отдела штаба Карсской крепости, но уже в марте 1893 года переведён в запас. С июля 1896 года состоял в распоряжении начальника Главного штаба, с декабря 1897 года состоял при Главном штабе. С февраля 1898 года — военный агент в Брюсселе и Гааге, участвовал в подготовке 1-й конференции в Гааге, с августа 1901 года — военный агент в Италии. С 1901 года — полковник. С декабря 1907 года — командир 7-го гусарского Белорусского полка, с августа 1909 года — 2-й обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба; в его ведении находились все русские военные атташе в странах Европы. С 6 декабря 1909 года — генерал-майор. С мая 1910 года — начальник Николаевского кавалерийского училища. С октября 1912 года — начальник штаба Московского военного округа.

Первая мировая война 

С июля 1914 года — начальник штаба 5-й армии, управление которой было создано на базе командования Московским военным округом. Принимал участие в Галицийской битве, отражении наступления немцев на Варшаву, Лодзинской операции. С 1915 — генерал-лейтенант. В январе 1915 сформировал штаб 12-й армии Западного фронта и с этой армией в должности начальника её штаба принимал участие в дальнейших военных действиях (Праснышская операция). В мае 1915 управление армии переброшено на Риго-Шавельское направление с базами — Рига и Двинск. Вскоре управление переименовано в 5-ю армию (второго формирования). С июня 1915 Миллер вновь начальник штаба 5-й армии.

С сентября 1916 фактически командовал 26-м армейским корпусом в составе Особой армии, действовавшей в Румынии. Официально назначен командиром корпуса 28 декабря 1916. В январе 1917 частями корпуса под командованием Миллера было проведено наступление, увенчавшееся полным успехом — занятием укреплённой позиции в Карпатах, взятием большого числа пленных, пушек и пулемётов.

После Февральской революции принёс присягу Временному правительству и позже утверждал, что если бы хотел «заниматься контрреволюционной деятельностью», то у него «хватило бы мужества не принимать присяги». Исполняя приказ командующего фронтом, 7 апреле 1917 попытался убедить прибывшие пополнения снять красные банты и вынести из строя красный флаг. Не являясь принципиальным противником революции, Миллер требовал соблюдения дисциплины и субординации в действующей армии. В ответ последовал бунт маршевых рот. Солдаты сорвали с Миллера шапку, погоны, избили и прогнали генерала под побои и ругань по улицам заштатного румынского города. После этого — арестован теми же солдатами, просидел на гауптвахте этапного коменданта четверо суток, затем под конвоем отправлен в Петроград. Данный эпизод вкупе с фактом несения службы с Николаем II в лейб-гвардейском полку дал повод для позднейших слухов, будто генерал является противником революции, реакционером и «приятелем Николки». После произведённого расследования, не обнаружившего состава преступления, был отчислен в запас. С августа 1917 состоял в распоряжении начальника Генерального штаба, являясь представителем Ставки Верховного главнокомандующего при Итальянской главной квартире, куда он и отбывает.

Белое движение 

После прихода к власти большевиков отказался поддерживать отношения с Главным управлением Генерального штаба и Ставкой. За это Миллер был заочно предан суду революционного трибунала. После заключения большевиками Брест-Литовского мира Миллер покинул Италию. Занимался в Париже вопросами расформирования и переброски в Россию частей русских бригад во Франции и Македонии.

Антибольшевизм сближал его со сторонниками Союза возрождения России и региональными северными кругами, однако в целом его политические взгляды были противоречивы. Как почти все лидеры белого движения, сочувствовал идее конституционной монархии — при этом соглашался, что белые армии не должны открыто выступать под монархическим флагом, а будущее страны должен определять сам русский народ — и в то же время глубоко не доверял способности народа определять свою судьбу. С одной стороны искренне верил в глубинный крестьянский патриотизм и именно с «пробуждением» крестьянства связывал надежды на победу над большевиками — с другой опыт революции обуславливал снисходительное, порой презрительное отношение к народу. О взбунтовавшихся солдатах писал: «… у меня нет к ним ни чувства злобы, ни чувства мести; жалкий серый люд, который можно подбить на что угодно». Представление о том, что крестьяне серы и глупы, а потому увлекаются несбыточными идеями, оттолкнуло его от попыток политической борьбы с большевизмом. По Миллеру, единственный рецепт был — силами армии распространить власть белого движения на как можно большую территорию и силой пресечь влияние большевиков на население.

Настолько же непоследовательными были его отношения к потенциальным союзникам в борьбе против большевиков. С одной стороны, он стремился обеспечить белому движению самую широкую поддержку и обращался за помощью к странам Антанты. С другой — в силу имперского мировоззрения подозрительно относился к присутствию иностранных армий на территории России. Наконец, не желал заручиться помощью национальных окраин в обмен на признание независимости и территориальные уступки.

В октябре и начале ноября посол в Париже В. А. Маклаков получил телеграммы из Архангельска от французского посла Нуланса и итальянского посла делла Торрета с просьбой, чтобы Миллер выехал в Архангельск. Затем в ноябре 1918 года Миллер получил телеграмму непосредственно от антибольшевистского правительства Северной области с приглашением занять пост генерал-губернатора Северной области.

По пути в Архангельск в Лондоне Миллер встретился с начальником британского генерального штаба Генри Уилсоном, который указал Миллеру, что высадка союзников в Архангельске была вызвана войной с немцами и с заключением перемирия с Германией, ни о каких активных операциях британских войск против большевиков не могло быть и речи.

На пароходе «Утмали» Миллер прибыл в Мурманск. 1 января 1919 года на ледоколе «Канада» прибыл в Архангельск, где был назначен управляющим иностранными делами правительства, а 15 января того же года — генерал-губернатором Северной области. С мая 1919 года одновременно главнокомандующий войсками Северной области — Северной армии, с июня — главнокомандующий Северным фронтом.

В сентябре 1919 года одновременно принял пост Главного начальника Северного края, возглавив 20-тысячную армию.

Опирался на поддержку незначительного британского военного контингента, который вёл боевые действия против частей Красной армии, но осенью 1919 года правительство Ллойд-Джорджа отказалось поддерживать силы, ведущие борьбу с большевиками. Одновременно прекратилась поставки боеприпасов и вооружения из Великобритании, что поставило армию Миллера в критическое положение, поскольку на контролируемой ею территории не было никаких военных заводов, и брать оружие было неоткуда. 19 октября 1919 года Колчак упразднил временное правительство Северной области и назначил Е. К. Миллера начальником края с диктаторскими полномочиями.

Тем не менее, после ухода англичан Миллер продолжил борьбу против большевиков, но уже 19 февраля 1920 года был вынужден эмигрировать. Вместе с генералом Миллером Россию покинули более 800 военнослужащих и гражданских беженцев, размещённых на ледокольном пароходе «Козьма Минин» и яхте «Ярославна». Несмотря на препятствия в виде ледовых полей и пущенного вдогонку красными ледокола «Канада», белым морякам удалось довести свой отряд до порта Тромсё в Норвегии, куда они прибыли 26 февраля 1920 года.

В эмиграции 
После пребывания в лагере для беженцев Стиордален близ Тронхейма (Норвегия) с марта по июнь 1920 года, генерал Миллер жил в эмиграции во Франции. С мая 1920 года — главный уполномоченный по военным и морским делам генерала П. Н. Врангеля в Париже. С апреля 1922 года — начальник штаба генерала Врангеля, с июня 1923 года состоял в распоряжении великого князя Николая Николаевича (с ноября 1923 года также заведовал его денежными средствами), с 1925 года старший помощник председателя Русского обще-воинского союза (РОВС). После похищения советской разведкой генерала А. П. Кутепова в 1930 году Миллер стал председателем РОВСа. Являлся также председателем Объединения офицеров 7-го гусарского полка, Общества взаимопомощи бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища, Общества северян.

В своей статье «Почему мы непримиримы» изложил мотивы своего решительного и бескомпромиссного неприятия большевистской власти:

Похищение генерала Миллера 

22 сентября 1937 года похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву. Целью операции было продвижение на пост председателя РОВС агента НКВД генерала Н. В. Скоблина, который принял активное участие в организации похищения, заманив Миллера на встречу с сотрудниками НКВД, действовавшими под видом немецких дипломатов. Помощь в похищении генерала Е. К. Миллера оказал агент НКВД С. Н. Третьяков. Отправляясь на встречу и чувствуя опасность, Миллер оставил записку сотрудникам с указанием, к кому он отправился вместе со Скоблиным: 

Таким образом, планы НКВД по продвижению своего агента на пост главы крупнейшей эмигрантской военной организации оказались сорваны, а сам Скоблин был вынужден бежать.

Редактор эмигрантского издания «Часовой» В. В. Орехов так писал о Миллере: 

Исчезновение Миллера в статье первого издания Большой советского энциклопедии описано следующим образом: «Похищение Миллера было организовано по заданию германских фашистов, считавших его недостаточно послушным своим агентом».

Тюремное заключение и гибель 

Миллер был доставлен в СССР на теплоходе «Мария Ульянова» и заключён в тюрьму НКВД на Лубянке, где содержался под именем Петра Васильевича Иванова. На допросах не сообщил никакой информации, способной причинить вред деятельности РОВС. 30 марта 1938 года генерал обратился к наркому внутренних дел Н. И. Ежову с просьбой разрешить ему инкогнито посетить православный храм, пояснив, что он вряд ли при этом будет узнан: «Я могу перевязать лицо повязкой, да и вообще мой современный облик штатского старика мало напоминает моложавого 47-летнего генерала, каким я уехал из Москвы в 1914 году». Ответа на эту просьбу не последовало, и 16 апреля Миллер обратился к Ежову с новым письмом, в котором просил передать ему Евангелие и «Историю церкви» (или «Жития святых»), а также разрешить пользоваться бумагой и пером. Реакции властей на эти просьбы также не последовало.

Был приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания и расстрелян в подвале внутренней тюрьмы НКВД 11 мая 1939 года.

Брак и дети 
В ноябре 1896 года обвенчался с Натальей Николаевной Шиповой (1870—1945), дочерью генерала от кавалерии Николая Николаевича Шипова и Софии Петровны Ланской. Имя своё она получила в честь бабушки Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской. Александра Арапова писала брату Григорию Пушкину:На третий день после нашего приезда Тата Шипова была помолвлена за Миллера, бывшего гусара, а теперь в Генеральном штабе служит, и так как эта канитель тянулась … 8 лет, то родители её не желали из-за недостатка средств, то раз согласившись… обвенчали через 3 недели, 11-го числа

В браке родились:
 Мария Евгеньевна (1897—1982) — общественный и церковный деятель, супруга протопресвитера Александра Ивановича Чекана (1893—1982).
 Софья Евгеньевна (1898—1946).
 Николай Евгеньевич (1900—1946).

Награды 
 Медаль «В память царствования императора Александра III» (23.03.1896)
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1898)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 06.12.1904 года)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1906)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (ВП 06.12.1912)
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (21.02.1913)
 Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (ВП 26.08.1912)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (ВП 15.01.1915)
 Орден Святой Анны 1-й степени (ВП 29.03.1915)
 Медаль «За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года» (ВП 16.06.1916)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (ВП 16.07.1916)
 мечи к ордену Святого Владимира 2-й степени (ВП 16.09.1916)

Иностранные:
 Командорский крест Бельгийского ордена Леопольда (12.04.1902)
 Командорский крест Оранско-Нассауского ордена (12.04.1902)
 Командорский крест Люксембургского ордена Дубовой короны (12.04.1902)
 Большой крест ордена Короны Италии (29.12.1903)
 бухарский Орден Золотой Звезды 1-й ст. (ВП 26.08.1912)

В литературе и кино 
 История похищения Миллера частично воспроизведена в фильмах «Тройной агент» Эрика Ромера и «Очарование зла» Михаила Козакова. Роль генерала сыграли Дмитрий Рафальский и Виктор Тульчинский соответственно.
 Романы «Ложь» П. Н. Краснова и «Северный Крест» Валерия Поволяева.
 Генерал Евгений Миллер (в период командования Северной армией) является одним из героев исторического романа Валентина Пикуля «Из тупика».
 Генерал Миллер — одно из действующих лиц в произведении братьев Вайнеров «Карский рейд».

Примечания

Литература 
 Голдин В. И. Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века. — М.: РИСИ, 2016. — 854 с. — ISBN 978-5-7893-0241-5.

Ссылки 
 
 Е. К. Миллер. Почему мы непримиримы?
 Е. К. Миллер: Подло я не умру

 

Выпускники Николаевского кадетского корпуса
Выпускники Николаевского кавалерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Русские эмигранты первой волны во Франции
Председатели РОВС
Деятели антикоммунистических организаций
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Операции с участием советских спецслужб
Военные агенты Российской империи
Казнённые военные
Русские эмигранты первой волны в Норвегии
Жертвы похищений
Члены Временного правительства Северной области
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Персоналии:Северная армия
Казнённые в 1939 году